Joan Borja i Catanei (Roma, 1476? - 1497), duc de Gandia (1488-97) i baró de Llombai (1494-97)
 Joan Borja i Sanz (Altea, la Marina Baixa, 1968), escriptor i professor valencià

 Joan II Borja